Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Milieu.

Ministers van Milieu van Israël (1988–heden) 

 
Milieu